Goldeck ist der Name folgender Orte:

 Goldeck (Gemeinde Baldramsdorf), Ortschaft der Gemeinde Baldramsdorf, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Goldeck, einer der deutschen Namen der Stadt Staré Město pod Sněžníkem (auch Mährisch Altstadt) im Okres Šumperk in Tschechien

Berge:
 Goldeck (Berg), , bei Spittal an der Drau in den Gailtaler Alpen, Kärnten

Straße:
 Goldeck-Panoramastraße, Panoramastrasse von Zlan bis auf 1.895 m in den Gailtaler Alpen, Kärnten

Goldeck ist ein Namensteil folgender Personen:
 Robert Schlumberger von Goldeck (1814–1879), österreichischer Sekthersteller und Unternehmer

Goldeck steht für
 Goldeck Textil, österreichisches Unternehmen
 Goldeck Süßwaren, Hersteller der Schokoladenmarke Zetti

Siehe auch:
 Goldegg